Тенајука има више значења:

 Тенајука (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тенајука (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику